Gorilla har flere betydninger:

 Gorilla – er en menneskeabe.
 Gorilla (voldsmand) – en person som mod betaling udfører trusler, voldshandlinger, sabotage og i visse ekstreme tilfælde mord.
 Gorilla (album) – et album af James Vernon Taylor fra 1975.

 Gorillas – et MS-DOS spil fra 1991, hvor man skal beskyde en gorilla med bananklaser.
 Gorillaz - et band
 Gorillaz (album) - et album fra Gorillaz